Guy Demuynck (Mortsel, 1951) is een Belgische topmanager.

Hij was werkzaam voor Philips in diverse internationale managementfuncties. Tot zijn vertrek in 2002 was hij CEO van de divisie Consumentenelektronica. Hierna was Demuynck lid van de Raad van Bestuur van KPN, waar hij verantwoordelijk was voor de mobiele divisie.

Vanaf juni 2006 was Demuynck CEO van Kroymans Corporation BV in Hilversum, een automotive bedrijf met 4000 werknemers en een jaaromzet van circa 2 miljard euro. Per 17 augustus 2008 vertrok Demuynck om vooralsnog onduidelijke redenen bij Kroymans. Hij werd opgevolgd door iemand met meer ervaring in de automotivebranche.

Demuynck was hierna CEO bij de high-tech startup Liquavista te Eindhoven. Na de overname van Liquavista door Samsung is hij niet meer teruggekeerd als CEO. Hij bekleedt functies in de raden van bestuur/commissarissen van Belgacom, TomTom, Xsens en Apollo Vredestein.

Demuynck, Guy